

Geografia 
Heidenheim an der Brenz, città capoluogo di circondario omonimo del Baden-Württemberg (Germania)
Heidenheim (Baviera), città bavarese nel circondario Weißenburg-Gunzenhausen
Circondario di Heidenheim nel Baden-Württemberg

Persone 
Moritz Heidenheim (1823-1898), teologo anglicano
Wolf Heidenheim (1757-1832), giudice ebreo di Heidenheim in Baviera

Altro 
Monastero di Heidenheim, monastero fondato nel 752 da san Vunibaldo e dalla sorella santa Valpurga